Świderski (feminin Świderska) și Swiderski este un nume de familie polonez. Printre personalitățile care poartă acest nume se află următorii:

 Adrian Świderski (n. 1986) - atlet polonez de triplu salt
 Bartłomiej Świderski (n. 1973) - actor și cântăreț polonez
 Jan Świderski (1916-1988) - actor polonez
 Janina Kraupe-Świderski (1921-2016) - pictoriță și tipografă poloneză
 Karol Świderski (n. 1997) - fotbalist polonez
 Marie Laure Swiderski (n. 1937) - profesoară și cercetătoare canadiană
 Piotr Świderski (n. 1983) - pilot polonez de viteză
 Rudolf Swiderski (1878-1909) - șahist german
 Sebastian Świderski (n. 1977) - jucător polonez de volei
 Zdzisław Świderski (n. 1940) - parazitolog polonez

Vezi și
 Jan Świderski

Nume de familie poloneze